Sigmoïde désigne :
 une fonction mathématique, la fonction "sigmoïde", aussi appelée fonction logistique de Verhulst ;
 la fonction "erf(·)" et la fonction "arctan(·)" sont aussi de forme sigmoïdale ;
 plus généralement, en géométrie descriptive, on appelle sigmoïde une forme en "s", plus ou moins symétrique, reliant asymptotiquement deux segments parallèles ;
 en géologie, les fentes de tension, souvent remplies de calcite, présentent des formes sigmoïdales ;
 un terme d'anatomie, le sigmoïde (pour la valve cardiaque, le côlon et son infection, voir sigmoïdite)
 Valve sigmoïde